ATP Awards – wyróżnienia przyznawane tenisistom odznaczającym się szczególnymi osiągnięciami w danym sezonie tenisowym. Zawodnicy otrzymują je rokrocznie.

ATP No. 1

ATP Doubles No. 1

Comeback Player of the Year

Most Improved Player of the Year

Newcomer of the Year

Stefan Edberg Sportsmanship Award

Arthur Ashe Humanitarian Award

ATP Coach Of The Year

Tim Gullikson Career Coach Award

Fans’ Favourite (gra pojedyncza)

Fans’ Favourite (gra podwójna)

Ron Bookman Media Excellence Award

ATP Masters 1000 Tournament of the Year

ATP 500 Tournament of the Year

ATP 250 Tournament of the Year

ATP Challenger Tournaments of the Year

Bibliografia 
 

Tenis mężczyzn